Bundestagswahlkreis 199 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Koblenz (seit 2017)
 Bundestagswahlkreis Ahrweiler (2009 und 2013)
 Bundestagswahlkreis Neuwied (2005)
 Bundestagswahlkreis Suhl – Schmalkalden-Meiningen – Hildburghausen (2002)
 Bundestagswahlkreis Altötting (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Ravensburg (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Miesbach (1949 bis 1961)